Juncigena är ett släkte av svampar. Juncigena ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Juncigena